Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein im zweiten ernannten Landtag (2. Dezember 1946 bis 19. April 1947).

Präsidium 
 Präsident:  Karl Ratz (SPD)
 Erster Vizepräsident:  Claus Peter Boyens (CDU)
 Zweiter Vizepräsident:  Karl Panitzki (SPD)

Zusammensetzung 

Es wurden von der Militärregierung 39 Abgeordnete ernannt und 21 Abgeordnete von den Kreistagen gewählt:
 SPD: 25 Sitze
 CDU: 23 Sitze
 FDP: 4 Sitze
 SSW: 4 Sitze
 KPD: 3 Sitze
 DKP: 1 Sitz

Abgeordnete 

Mitglieder, 02. Ernannter Landtag
 02